La persuasion est l'action d'amener quelqu'un à faire, croire, ou encore vouloir quelque chose, en gagnant l'adhésion de celui que l'on veut persuader.

Littérature
 Persuasion est un roman de Jane Austen publié en 1818.

Cinéma et télévision
 Persuasion est une série télévisée britannique de 1971.
 Persuasion est un téléfilm de 1995, réalisé par Roger Michell, et adapté du roman de Jane Austen avec Amanda Root, Ciarán Hinds, Susan Fleetwood, Corin Redgrave.
 Persuasion est un téléfilm de 2007, réalisé pour ITV1 par Adrian Shergold, et fondé sur le roman de Jane Austen, avec Sally Hawkins, Rupert Penry-Jones, Anthony Head et Julia Davis.

Personnages de fiction
 Persuasion, une super-héroïne appartenant à l'univers de Marvel Comics.